Baihaqi steht für: 

al-Baihaqī
Abū l-Fażl Baihaqī